Scotus, in der mittelalterlichen Schreibung häufig wechselnd mit Scottus, Bedeutung „Ire“ oder „Schotte“, ist der Beiname folgender Personen:

 Hieronymus Scottus, italienischer Abenteurer
 Girolamo Scotto (~1505–1572), italienischer Komponist und Buchdrucker
 Scotto (Familie), italienische Familie von Buchdruckern

 Michael Scotus (letztes Viertel des 12. Jahrhunderts–um 1234), schottischer oder irischer Gelehrter
 Sedulius Scottus, irischer Gelehrter und Dichter

SCOTUS bezeichnet:
 Supreme Court of the United States, siehe Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten

Abkürzung